Schönheide ist ein Ortsname:

 in Deutschland:
 Schönheide, Gemeinde im Erzgebirgskreis, Sachsen
 Schönheide (Spremberg), Ortsteil von Spremberg, Landkreis Spree-Neiße, Brandenburg
 Schönheide (Wüstung), Thüringen
 in Polen der deutsche Name der Orte:
 Przedborowa, Gemeinde Stoszowice (Gmina Stoszowice) im Powiat Ząbkowicki in der Woiwodschaft Niederschlesien (Schönheide, Kreis Frankenstein/Schlesien)
 Szenajda im Powiat Kościerski in der Woiwodschaft Pommern (Schönheide, Kreis Berent/Westpreußen)

 in Russland der deutsche Name von
 Dmitrijewka (Kaliningrad) im Rajon Nesterow in der Oblast Kaliningrad (von 1934 bis 1946: Schönheide, Kreis Goldap/Ostpreußen, bis 1934 Iszlaudszen)

Siehe auch:
 Schönhaid
 Schönhaide
 Schönheit (Begriffsklärung)